Il doppio  del Barcelona Ladies Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Sara Errani e Roberta Vinci che poi hanno battuto in finale 6–1, 3–6, [10–2] Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin aggiudicandosi il titolo.

Teste di serie 

 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (semifinali)
 Sorana Cîrstea /  Gisela Dulko (primo turno)

 Klaudia Jans-Ignacik /  Vladimíra Uhlířová (quarti di finale) 
 Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)

Tabellone

Fasee finale

Note 
 

Barcelona Ladies Open 2010